VI (Пражская) Всероссийская конференция Росси́йской социа́л-демократи́ческой рабо́чей па́ртии — состоялась 5—17 (18—30) января 1912 года в Праге. Заседания конференции происходили в Народном доме (Гибернская улица, дом № 7), в помещении редакции чешской социал-демократической газеты «Право лиду» (Právo lidu).

Созыв 
Направленные в Россию для работы по созыву конференции, уполномоченные ЗОК (Заграничная организационная комиссия по созыву конференции) во главе с тов. Серго Орджоникидзе объехали ряд мест и подготовили выборы на конференцию. Крупнейшие подпольные организации высказались за немедленный созыв всероссийской конференции. Первое совещание Российской организационной комиссии состоялось в октябре 1911 года. Совещание конструировалось как Российская организационная комиссия по созыву общепартийной конференции (РОК). В резолюции «О конструировании» было сказано: «…собрание делегатов (Бакинской, Тифлисской, Киевской, Екатеринославской, Екатеринбургской организаций) считает своим долгом конструироваться в Организационную комиссию по созыву конференции, принять все меры к пополнению своего состава и деятельно взяться за подготовку и созыв конференции». 7 — 30 (14 — 17) декабря 1911 года в Париже состоялось совещание заграничных большевистских групп, с докладом о положении дел в партии выступил Ленин. В резолюции, предложенной Лениным и принятой совещанием, было сказано: «Объединяясь в единую заграничную социал-демократическую организацию беков, совещание возлагает ответственность за продолжающийся раскол за границей на те группы, которые не желают поддерживать русского центра, РОК или продолжают „игру в соглашение“ оторвавшихся от России, поддерживая этим не социал-демократические, оторвавшиеся от русской работы группы».

Делегаты 
В конференции приняли участие 14 делегатов с решающим голосом от организаций Петербурга, Москвы, Центрального промышленного района, Баку, Тифлиса, Киева, Екатеринослава, Николаева, Казани, Саратова, Вильны и Двинска, в том числе 10 рабочих. 12 из них были большевиками, двое — меньшевиками-партийцами (плехановцами). Делегатами с совещательным голосом были четверо большевиков-эмигрантов, но, согласно полицейским данным, Ленину (представлявшему редакцию «Социал-демократа») было всё же предоставлено право решающего голоса.

Некоторые делегаты участвовали в конференции не с самого начала. Так, московский делегат Р. В. Малиновский прибыл, когда она подходила к концу. До этого Малиновский был нефракционным социал-демократом и только в Праге заявил, что стал большевиком. Столь известных, как Малиновский, профсоюзных функционеров в Праге больше не было. Опоздали на конференцию и два большевистских депутата из социал-демократической фракции III Государственной думы Н. Г. Полетаев и В. Е. Шурканов.

 Общепартийная конференция
Все национальные организации и другие партийные группы, а также персонально приглашенные Г. В. Плеханов и М. Горький приглашения на конференцию отклонили на том основании, что её созывают одни сторонники Ленина. Тем не менее конференция конституировалась как общепартийная конференция РСДРП, являющаяся верховным органом партии и имеющая значение съезда. Против конституирования конференции как Всероссийской и общепартийной возражал плехановец Я. Д. Зевин, предложивший назвать её «Конференция представителей русских организаций». Конференция отклонила это предложение. Было отклонено и предложение Зевина срочно созвать совещание представителей всех социал-демократических течений, которое приняло бы меры к пополнению состава делегатов, чтобы конференция стала общепартийной.

Конференция, на которой отсутствовали представители всех входивших в партию национальных организаций и других партийных групп, кроме большевиков и меньшевиков-партийцев, объявила себя по настоянию Ленина общепартийной и верховным органом партии. На деле в Праге состоялся, как писал впоследствии Г. Е. Зиновьев, «настоящий большевистский съезд», тогда как «без Ленина это было бы заурядное совещание сравнительно молодых большевистских практиков».

Работа 

 Порядок дня
 Конституирование конференции;
 Доклады (доклады с мест, доклад РОК [Российской организационной комиссии по созыву конференции], ЦО [центрального органа] и т. д.);
 Современный момент и задачи партии;
 Выборы в IV Государственную думу;
 Думская фракция;
 Государственное страхование рабочих;
 Стачечное движение в профессиональные союзы (этот пункт был соединён с пунктом «Организационные вопросы», и по ним вынесена общая резолюция — «О характере и организационных формах партийной работы»);
 «Петиционная кампания»;
 О ликвидаторстве;
 Задачи социал-демократии в борьбе с голодом;
 Партийная литература;
 Организационные вопросы;
 Партийная работа за границей;
 Выборы;
 Разное.

Всего состоялось 23 заседания, делегаты собирались по два раза в день. Конференция проходила под руководством и председательством В. И. Ленина. Он же выступил с докладом «О современном моменте и задачах партии», о конституировании конференции, о Международном социалистическом бюро и по другим вопросам. Проекты резолюций и резолюции, принятые конференцией, были составлены Лениным.

В резолюции по вопросу «О современном моменте и задачах партии» конференция указывала, что «задача завоевания власти пролетариатом, ведущим за собой крестьянство, остается по-прежнему задачей демократического переворота в России».

Пражская конференция наметила тактику партии на выборах в четвертую Государственную думу. Главными избирательными лозунгами партия выдвинула: демократическая республика, 8-часовой рабочий день, конфискация помещичьей земли. Общая тактическая линия партии на выборах сводилась к следующему: беспощадная война против царской монархии и партий помещиков и капиталистов, неуклонное разоблачение контрреволюционных взглядов и фальшивого демократизма буржуазных либералов — с партией кадетов во главе их, отмежевание партии от всех непролетарских, мелкобуржуазных партий.

В резолюции «О задачах социал-демократии в борьбе с голодом» конференция отметила, что социал-демократия должна напрячь все свои силы для расширения пропаганды и агитации среди широких масс населения и особенно крестьянства; разъяснять связь голода с царизмом и всей его политикой, распространять политические требования социал-демократии: свержение царской монархии, учреждение демократической республики, конфискация помещичьей земли; поддержать стремление рабочих помогать голодающим, направить демократическое возбуждение по поводу голода в сторону демонстраций, митингов, массовок и других форм борьбы масс против царизма.

В резолюции об отношении к думскому законопроекту о государственном страховании рабочих конференция наметила программу требований, которые должны выдвинуть рабочие в борьбе за государственное страхование при капитализме, предложила развернуть широкую агитацию против думского законопроекта, нарушающего интересы рабочего класса, а в случае принятия закона — развернуть в больничных кассах энергичную пропаганду социал-демократических идей и «превратить таким образом и этот закон, задуманный в целях закабаления и угнетения пролетариата, в орудие развития его классового сознания, укрепления его организованности, усиления его борьбы за полную политическую свободу и социализм».

Конференция обсудила вопрос «О ликвидаторстве и о группе ликвидаторов». В резолюции по этому вопросу конференция отметила, что РСДРП уже около 4 лет ведет решительную борьбу с ликвидаторским течением, которое на декабрьской конференции 1908 года было определено как «попытки некоторой части партийной интеллигенции ликвидировать существующую организацию РСДРП и заменить её бесформенным объединением в рамках легальности во что бы то ни стало, хотя бы последняя покупалась ценой явного отказа от программы, тактики и традиций партии». «Конференция, — говорится в резолюции, — призывает всех партийцев, без различия течений и оттенков, вести борьбу с ликвидаторством, разъяснить весь его вред для дела освобождения рабочего класса и напрячь все силы для восстановления и укрепления нелегальной РСДРП».

В резолюции «О нападении русского правительства на Персию» конференция протестует против разбойничьей политики царской шайки, решившей задушить свободу персидского народа, и выражает своё полное сочувствие борьбе персидской социал-демократии, понесшей столько жертв в борьбе с царскими насильниками.

В резолюции «О Китайской революции» Пражская конференция РСДРП отмечает «…мировое значение революционной борьбы китайского народа, несущей освобождение Азии и подрывающей господство европейской буржуазии, приветствует революционеров-республиканцев Китая, свидетельствует о глубоком воодушевлении и полной симпатии, с которой пролетариат России следит за успехами революционного народа в Китае и клеймит поведение русского либерализма, поддерживающего политику захватов царизма».

В резолюции «О политике царизма по отношению к Финляндии» конференция выразила свою полную солидарность с братской финляндской с.-д. партией, подчеркнула единство задач рабочих Финляндии и России в борьбе против русского контрреволюционного правительства и контрреволюционной буржуазии, попирающих права народа, и выразила свою твердую уверенность, что лишь «…совместными усилиями рабочих России и Финляндии может быть достигнуто свержение царизма и свобода русского и финляндского народов».

Пражская конференция РСДРП послала приветствие братской германской социал-демократии, одержавшей в январе 1912 года на выборах в рейхстаг «блестящую победу над всем буржуазным миром».

Пражская конференция отменила решение январского Пленума ЦК (1910) о поддержке газеты Л. Д. Троцкого «Правда», издававшейся в Вене.

ЦК 
Центральный Комитет РСДРП, избранный на V съезде, к 1912 году фактически перестал существовать (последний его пленум состоялся в январе 1910 года) и партия оказалась без официального руководящего центра. Конференция избрала большевистский Центральный Комитет партии, в состав которого вошли Ф. И. Голощёкин, Г. Е. Зиновьев, В. И. Ленин, Р. В. Малиновский (с 1910 г. — секретный сотрудник Московского охранного отделения, с 1912 г. — Департамента полиции; депутат IV Государственной думы), Г. К. Орджоникидзе, С. С. Спандарян, Д. М. Шварцман. ЦК было предоставлено право кооптации новых членов простым большинством голосов. В дни работы конференции в состав ЦК были кооптированы И. С. Белостоцкий и И. В. Сталин, а позднее — Г. И. Петровский и Я. М. Свердлов. На случай ареста кого-либо из членов ЦК кандидатами для кооптации в члены ЦК были намечены А. С. Бубнов, М. И. Калинин, А. П. Смирнов, Е. Д. Стасова, С. Г. Шаумян. Для практического руководства партийной работой в России было воссоздано Русское бюро ЦК РСДРП (прекратившее своё существование в марте 1911 года, после ареста Ногина и Лейтейзена). В его состав входили избранные на конференции и кооптированные позже И. С. Белостоцкий, Ф. И. Голощёкин, Р. В. Малиновский, Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровский, Я. М. Свердлов, С. С. Спандарян, И. В. Сталин (согласно Краткому курсу истории ВКП(б), возглавивший Русское бюро ЦК), Д. М. Шварцман, А. Е. Бадаев, М. И. Калинин, А. С. Киселёв, Е. Д. Стасова, А. В. Шотман. Представителем РСДРП в Международном социалистическом бюро был избран В. И. Ленин.

Венская конференция 

После того, как о конференции в Праге стало известно и были обнародованы в феврале 1912 г. её резолюции, идею созыва еще одной партийной конференции поддержали «впередовцы», меньшевики-партийцы и большевики-примиренцы, не желавшие признавать конференцию из одних сторонников Ленина общепартийной. Вместе с другими участниками созванного 12 марта (28 февраля) 1912 г. в Париже по инициативе Троцкого совещания они осудили Пражскую конференцию как фракционную. Созванная ими конференция проходила в Вене с 26 (13) августа по 2 сентября (20 августа) 1912 г. Всего состоялось 16 заседаний, не считая двух не протоколировавшихся, состоявшихся за день до официального открытия. Согласно протоколам, присутствовали на заседаниях 18 делегатов с решающим и 11 с совещательным голосом, а также 5 гостей с совещательным голосом. По полицейским данным, были также гости без права участия в дебатах — до 7 человек. Из 29 делегатов 12 представляли три национальные организации, 9 — другие организации в России, причем три мандата из России были переданы социал-демократам, жившим в эмиграции, всего же «заграничниками» были 11 делегатов. 2 делегата представляли оргкомитет.

Так же, как в Прагу, не приехал в Вену никто из членов думской фракции партии. Таким образом, «заграничников» было больше, чем делегатов, приехавших из русских губерний. Некоторые делегаты не смогли приехать в Вену из-за арестов. Отказ направить делегатов мотивировался и тем, что «случайно стасканная конференция с делегатами несуществующих организаций никогда не давала желаемых результатов». В итоге всего этого конференция сочла возможным конституироваться лишь как «конференция организаций РСДРП» — нечто среднее между первоначальным замыслом Всероссийской конференции и требованием Г. А. Алексинского (представлявшего на конференции в Вене группу «Вперед»), чтобы собравшиеся объявили себя совещанием.

По подсчетам, опубликованным после Венской конференции, среди её делегатов были 10 меньшевиков (5 с решающим голосом и 5 с совещательным), 4 большевика-партийца (3 и 1), 2 меньшевика-партийца (1 и 1) и 17 нефракционных социал-демократов (9 и 8), к ним были, в частности, отнесены все бундовцы и латыши. Кроме того, статус гостей с совещательным голосом имели 4 представителя ППС и 1 представитель Литовской социал-демократической партии. По сравнению с Пражской конференцией состав собравшихся в Вене был в партийно-фракционном отношении явно более разнообразным. В то же время рабочих здесь оказалось меньше, чем интеллигентов, меньше было и представительство российских нелегальных организаций.

Венская конференция заявила, что почвы для раскола в РСДРП нет, что нужно лишь осознать вред, наносимый делу пролетариата многолетним партийным кризисом; постоянное выдвижение объединяющих задач классовой борьбы пролетариата приведет к полному объединению партийных сил, тогда как в резолюции Пражской конференции подчёркивалось, что условием партийного единства является разрыв с ликвидаторством и его «окончательное преодоление», то есть победа над ним.

Обсуждение 

Сравнивая резолюции обеих конференций, легко заметить, что они базировались на принципиально разных оценках положения в стране. Большевистская оценка была определеннее, меньшевистская — более размытой. В резолюции Пражской конференции «О современном моменте и задачах партии», принятой по докладу Ленина, анализ политического и экономического положения завершался выводом о «нарастающем революционном настроении масс против режима 3 июня». Позже массовое движение протеста против расстрела рабочих на Ленских приисках Ленин оценил как начало нового революционного подъема.

Венская конференция специальной резолюции о положении в стране не приняла. Обе конференции, при всех различиях между ними, ориентировали социал-демократов в первую очередь на активное участие в избирательной кампании по выборам в IV Государственную думу. Пражская конференция посвятила этой теме две резолюции. Венская — три. В документах той и другой конференции фигурировали требования демократической республики, 8-часового рабочего дня, ликвидации помещичьего землевладения и требования, вытекавшие из них: всеобщее избирательное право, свобода коалиций, страхование рабочих государством и др.

Сравнительный анализ резолюций подтверждает, что конфликт в РСДРП был конфликтом между двумя революционными течениями, между революционерами более радикальными — большевиками — и более умеренными — меньшевиками, причем и умеренные по меркам России меньшевики были радикальнее лидеров большинства партий Второго интернационала.

В результате Пражской конференции главная цель, преследовавшаяся Лениным, — создание самостоятельной партии — была достигнута.

Венская конференция не сумела восстановить организационное единство РСДРП, тем более, что на это не надеялись многие её участники. Основным результатом конференции стало усиление консолидации меньшевизма. Этот результат явился заслугой прежде всего Мартова, тогда уже видевшего в большевизме, даже примиренческом, большую опасность для рабочего движения в России.

Накануне Первой мировой войны, если судить по известным данным о материальной поддержке легальных социал-демократических газет коллективными сборами, большевики имели явный и возраставший перевес над меньшевиками. К экстраординарной ситуации 1917 г., созданной войной и падением монархии, большевики оказались в конечном итоге подготовлены лучше — прежде всего тем, что построили жёстко централизованную партию, ориентированную на захват власти и установление своей диктатуры от имени пролетариата. В марте 1917 г. Ленин впервые назвал её партией нового типа.

Дополнительные факты 
 В Пражской конференции приняли участие Р. В. Малиновский и Романов, члены партии большевиков, состоявшие на негласной службе в охранном отделении.

Примечания

Литература 
 Конференции РСДРП 1912 года. Документы и материалы. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. — 1120 с. — (Серия «Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. Документальное наследие») — ISBN 5-8243-0390-8, ISBN 978-5-8243-0954-6

Январь 1912 года
Конференции КПСС
РСДРП
История Праги